Bob Brown (Australisch politicus), voormalig Australisch politicus
Bob Brown (Amerikaans politicus), Amerikaans politicus
Bob Brown (coureur), een Australisch motorcoureur
Bob Brown (werper), Amerikaanse honkbalwerper van de Boston Braves (1930-1936)
Bob Brown (basketballer), voormalig basketbalspeler in de NBA
Bob Brown (professioneel worstelaar), Amerikaans professioneel worstelaar 
Bob Brown (striptekenaar), striptekenaar